El Rocío kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Rocío, Michoacán de Ocampo, ort, Zinapécuaro, 
 El Rocío, Querétaro Arteaga, ort, San Juan del Río, 

Robotskapade Mexikoförgreningar